Niemcy:
 Konstanz – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Konstanz (pol. Konstancja) – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja

Inne:
 Konstanz (1930) – prom
 Konstanz (1940) – statek
 Konstanz (1964) – statek
 Konstanz (1975) – prom